Malpensata ima više značenja:
 Malpensata, Lecco
 Malpensata, Torino